Deming ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deming (Indiana)
 Deming (New Mexico)
 Deming (Washington)

im NRHP gelistete Objekte:
 Deming Armory, in Deming, New Mexico, ID-Nr. 83001624
 Deming School, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 05000701
 Deming-Root-Messenger-Schultz House, in Washington, Massachusetts, ID-Nr. 86003792

Berg in Antarktika:
 Deming-Gletscher, Gletscher im Viktorialand

Deming ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Deming (1917–1984), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Benjamin F. Deming (1790–1834), US-amerikanischer Politiker
 Henry C. Deming (1815–1872), US-amerikanischer Politiker
 Olcott Hawthorne Deming (1909–2007), Botschafter der Vereinigten Staaten
 Peter Deming (* 1957), US-amerikanischer Kameramann
 Richard Deming (1915–1983), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Edwards Deming (1900–1993), US-amerikanischer Physiker, Statistiker und Wirtschaftspionier

Siehe auch:
 Demming